Das zweite Sportwagenrennen Senigallia fand am 24. August 1930 statt.

Das Rennen 

Drei Wochen nach dem Sieg beim Sportwagenrennen Tre Province feierte die Scuderia Ferrari den zweiten Sieg in ihrer Geschichte beim Rennen auf dem Circuito di Senigallia. Wieder siegte Luigi Arcangeli auf einem Alfa Romeo 6C 1750 GS, diesmal vor Amedeo Ruggeri auf Maserati und seinem Team- und Markenkollegen Alfredo Caniato.

Ergebnisse

Schlussklassement

Nur in der Meldeliste 

Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.

Klassensieger

Renndaten 

 Gemeldet: 28
 Gestartet: 28
 Gewertet: 16
 Rennklassen: 1
 Zuschauer: unbekannt
 Wetter am Renntag: unbekannt
 Streckenlänge: 9,300 km
 Fahrzeit des Siegerteams: 0:50:27,400 Stunden
 Gesamtrunden des Siegerteams: 10
 Gesamtdistanz des Siegerteams: 93,000 km
 Siegerschnitt: 110,582 km/h
 Schnellste Trainingszeit: unbekannt
 Schnellste Rennrunde: Luigi Arcangeli – Alfa Romeo 6C 1750 GS (#64) – 4:51,400 = 115,366 km/h
 Rennserie: zählte zu keiner Rennserie

Weblinks 

 Ergebnisse und Daten

Einzelnachweise 

Motorsportveranstaltung 1930
Sportwagenrennen
Motorsportwettbewerb in Italien
Senigallia